Amos Biwott – ex siepista keniota
 William Biwott Tanui, noto come İlham Tanui Özbilen – mezzofondista keniota naturalizzato turco
 Simon Biwott – ex maratoneta keniota
 Stanley Biwott – maratoneta keniota